«Белый хастлер» () — фильм-драма сценариста и режиссёра Брюса Ля Брюса, который также исполнил в картине одну из главных ролей.

Сюжет 
Действие происходит в Лос-Анджелесе в районе бульвара Санта-Моника. Монти, молодой хастлер, плавает мёртвый в джакузи. Голос за кадром начинает изложение обстоятельств, которые привели юношу к гибели. Все начинается с того момента, когда некий немецкий писатель по имени Юрген Энджер останавливается в Калифорнии с целью написать книгу о гей-проституции и порнобизнесе Голливуда. Он встречает Монти и нанимает его за $ 1000, чтобы парень рассказывал о своей жизни и деталях работы. По мере развития сюжета становится ясно, что парень не погиб, а всего-навсего, ударившись головой о край джакузи, потерял сознание и захлебнулся.

В ролях

Ссылки

Примечания 

Фильмы-драмы Канады
Фильмы-драмы Германии
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы о мужской проституции
Фильмы Брюса Лабрюса
Фильмы о съёмках порнографии
Фильмы на английском языке
Фильмы Канады 1996 года
Фильмы Германии 1996 года